Samsung Galaxy A03s — смартфон бюджетного рівня, розроблений Samsung Electronics, що входить до серії Galaxy A. Був анонсований 18 серпня 2021 року.

Дизайн 
Екран виконаний зі скла. Корпус смартфона виконаний з матового пластику.

З дизайном смартфон схожий на свого попередника Samsung Galaxy A02s.

Знизу знаходяться роз'єм USB-C, динамік, мікрофон та 3.5 мм аудіороз'єм. Зверху розташований другий мікрофон. З лівого боку розташований слот під 2 SIM-картки і карту пам'яті формату microSD до 1 ТБ. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфону, в яку вбудований сканер відбитків пальців.

Смартфон продається в 3 кольорах: чорному, білому та синьому.

Технічні характеристики

Апаратне забезпечення

Платформа 
Смартфон отримав процесор MediaTek Helio P35 та графічний процесор PowerVR GE8320.

Акумулятор 
Акумуляторна батарея отримала об'єм 5000 мА·год та підтримку швидкої зарядки на 15 Вт.

Камера 
Смартфон отримав основну потрійну камеру 13 Мп, f/2.2 (ширококутний) + 2 Мп, f/2.4 (макро) + 2 Мп, f/2.4 (сенсор глибини) з автофокусом та здатністю запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 5 Мп, діафрагму f/2.2 та здатність запису відео в роздільній здатності 720p@30fps.

Екран 
Екран PLS TFT LCD, 6.5", HD+ (1600 x 720) зі щільністю пікселів 264 ppi, співвідношенням сторін 20:9 та Infinity-V (краплеподібним) вирізом під фронтальну камеру.

Пам'ять 
Смартфон продається в комплектаціях 3/32 та 4/64 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфон був випущений на One UI 3.1 Core на базі Android 11. Був оновлений до One UI 4.1 Core на базі Android 12.

Примітки 

Стільникові телефони Samsung
A03s
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони, представлені в 2021 році